

Fonction 
 Navigateur, un métier dans le domaine maritime.
 Navigateur puis navigateur timonier, une spécialité dans la marine nationale française. Ces officiers mariniers assurent la fonction de Chef de quart passerelle.
 Navigateur aérien, un ancien métier dans le domaine aéronautique, inclus aujourd'hui dans celui d'opérateur radio-navigant.
 Grand navigateur, un homme de science, géographe ou géophysicien.

Informatique 
 Navigateur web, un logiciel pour consulter le World Wide Web.
 Navigateur mobile, un navigateur web conçu pour les téléphones ou les tablettes.
 Navigateur alternatif, un navigateur web autre que celui fourni par défaut dans un système d'exploitation.
 Navigateur vocal, un logiciel de réponse vocale.

Surnom 
 Himilcon le Navigateur, un explorateur carthaginois du 
 Henri le Navigateur, un mécène portugais du .

Autres 
 Les Navigateurs : association chrétienne.

Voir aussi 
 
 

Surnom